Lapage ist der Familienname von:
Geoffrey Lapage (1888– ), britischer Parasitologe
Laurenzo Lapage (* 1966), belgischer Radrennfahrer
Michael Lapage (1923–2018), britischer Ruderer